Open Your Mind: The Album - album van U.S.U.R.A.
 Open Your Mind (U.S.U.R.A.) - single afkomstig van bovenstaand album
 Open Your Mind (Będzie Dobrze) - single van Będzie Dobrze